Agros ( ) ist ein Dorf im Nordwesten der griechischen Insel Korfu. Zusammen mit drei weiteren Siedlungen bildet es die Ortsgemeinschaft Agros () im Gemeindebezirk Agios Georgios der Gemeinde Voria Kerkyra mit insgesamt 365 Einwohnern.

Die Landgemeinde Agros () wurde durch Abtrennung aus der Gemeinde Istiea 1912 gegründet. Im Zuge der Gebietsreform 1997 ging Agros in der damaligen Gemeinde Agios Georgios auf.

Einwohnerentwicklung von Agros

* Zwischen 1915 und 1961 zählte die Siedlung Athinii ( ) zur Landgemeinde Agros, Einwohnerzahlen 1920:69, 1928:66, 1940:32, 1951:58

Einzelnachweise 

Ort auf Korfu
Ort in der Gemeinde Voria Kerkyra